Пыёлдино

 Пыёлдино — село в Сысольском районе Республики Коми
 Пыёлдино — сельское поселение в Сысольском районе Республики Коми